Римарук — українське прізвище.
 Андрій Римарук — український ветеран, волонтер та актор ігрового кіно.
 Ігор Римарук (1958—2008) — український поет, президент Асоціації українських письменників.
 Олександр Римарук — український політик, Народний депутат України.
 Римарук Тарас Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища
Прізвища на -ук